Хелена Ракочи (Кшынов-) (, 23 декабря 1921, Краков, Польша — 2 сентября 2014, там же) — польская гимнастка, четырёхкратная чемпионка мира (1950), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956).

Спортивная карьера 
Выступала за клуб «Вавель» (Краков). Шестикратная абсолютная чемпионка Польши.

Настоящим триумфом спортсменки стало выступление на первенстве мира по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле (1950), где она выиграла четыре золотые и одну бронзовую медали, став чемпионкой на бревне, в вольных упражнениях, в опорном прыжке и в абсолютном первенстве и заняв третье место на брусьях.

Через четыре года, на чемпионате мира в Риме (1954), стала двукратным бронзовым призёром: в абсолютном первенстве и на брусьях. На летних Олимпийских играх в Мельбурне (1956) завоевала бронзовую медаль в командных упражнениях с предметом. В абсолютном первенстве была восьмой на летних Играх в Хельсинки (1952) и четвёртой — в Мельбурне (1956).

По завершении спортивной карьеры работала в качестве тренера в Польше и в Соединенных Штатах. Кроме того, являлась судьей соревнований по спортивной гимнастике.

В 2004 г. как самая титулованная польская гимнастка была введена в Международной Зал славы спортивной гимнастики в Оклахома-Сити. Там же была награждена Офицерским Крестом Ордена Возрождения Польши.

Примечания

Ссылки 
 
 МЫ ПРОЩАЕМСЯ С ЕЛЕНОЙ РАКОЧИ przegladsportowy.pl

Гимнасты Польши
Игроки ФК «Вавель»
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1952 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике